Houssay (Loir-et-Cher)
 Houssay (Mayenne)